Yátova kan syfta på:

Spanien 

 Yátova (kommun), Valencia, Província de València, 
 Yátova (kommunhuvudort), Valencia, Província de València,